Milan Kymlicka (-2008), compositeur canadien
 Will Kymlicka, philosophe canadien, spécialiste du multiculturalisme.

Homonymie de patronyme